Jean Duprat kan syfta på:

* Jean Duprat (1760-1793), fransk politiker
 Jean Duprat (född 1936), fransk politiker
 Jean Étienne Benoît Duprat (1752–1809), fransk militär